Поток Мохини () — область, покрытая застывшими потоками на поверхности самого большого спутника Сатурна — Титана.

География и геология 
Координаты — . Максимальный размер — 347 км. Поток Мохини находится внутри  местности Ацтлан. К северу от него находятся холмы Бильбо и гора Эребор. Восточнее — факула Котс, а южнее гора Дум и патера Сотра. Поток Мохини был обнаружен на снимках с космического аппарата «Кассини».

Эпоним 
Назван в честь Мохини, индийской богини красоты и магии Название было утверждено Международным астрономическим союзом в 2012 году

См. также 
 Список деталей поверхности Титана

Примечания

Ссылки 
 

М
М